Die Abkürzung FJD steht für:
 Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege
 Fidschi-Dollar

FJD